Die Badminton-Weltmeisterschaft 2018 fand vom 30. Juli bis zum 5. August 2018 in Nanjing in der Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2018
Weltmeisterschaft 2018
Weltmeisterschaft 2018